Красницкий, Геннадий:
 Красницкий, Геннадий Александрович (1940—1988) — советский футболист, тренер.
 Красницкий, Геннадий Вячеславович (род. 1968) — советский фигурист, выступавший в парном катании.